Муха́фаза 6 октября была образована в апреле 2008 года. До этого являлась частью мухафазы Эль-Гиза. 14 апреля 2011 года премьер-министр Эссам Шараф упразднил губернаторство им. 6 октября и присоединил его территорию обратно к Эль-Гизе.

Расположена к западу от южной части дельты Нила.

В мухафазе имеется 4 высших учебных заведения, среди них — Университет 6 октября. Помимо жилых районов, здесь находятся несколько промышленных зон, развита туристическая и развлекательная инфраструктура (Дрим-Ленд, Ройял-Гарденз, Нью-Гиза, Палм-Хиллз и др.).

Крупные города мухафазы:
 Город им. 6 октября
 Эль-Хавамедия
 Эш-Шейх-Заид
 Кирдаса
 Эль-Айят
 Абу-ан-Нумрус
 Эль-Ахрам
 Эль-Бадрашин
 Аусим

Примечания

Ссылки 
 www.6ocity.net
 
 
 

Мухафазы Египта